Педро Блео Фоурноль (; 13 марта 1892, Буэнос-Айрес — 12 января 1950, Буэнос-Айрес), более известный под именем Педро Каломино () — аргентинский футболист 1910-х—1920-х гг., почти всю карьеру провёл за клуб «Бока Хуниорс», с 1917 по 1921 год выступал за сборную Аргентины (дебютировал 15 августа 1917 в матче с Уругваем) в которой провёл 37 матчей и забил 85 мячей, сыграв в пяти Кубках Южной Америки и победив в этом турнире 1921 году.

Каломино дебютировал в «Боке» в 1911 году против клуба «Индепендьенте» и в первом же матче забил мяч. Он выступал за «Боку» до 1924 года, с перерывом в 1914 году, когда играл за команду «Испано-Аргентино» и «Архентино де Кильмес». В общей сложности Каломино провёл за «Бока Хуниорс» 222 матча и забил 97 мячей, выиграв 4 титула чемпиона Аргентины.

Факты 
 Педро, сын Блео Педро Фоурноль, взял фамилию Каломино от приёмной семьи, воспитывавшей его.
 Каломино приписывают изобретение футбольного приёма под названием «велосипед».
 Каломино 6 сезонов был лучшим бомбардиром «Бока Хуниорс» в 1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919. Этот рекорд превзошёл лишь Мартин Палермо, ставший лучшим бомбардиром клуба 8 раз.

Достижения 
 Чемпион Аргентины: 1919, 1920, 1923, 1924
 Обладатель Кубка Карлоса Ибагуррена: 1919, 1923
 Обладатель Кубка Компетенсия: 1919
 Обладатель Кубка Тье Компететион: 1919
 Обладатель Кубка Онор Коусеньер: 1920
 Чемпион Южной Америки: 1921

Примечания

Ссылки 
 Матчи за «Бока Хуниорс»
 Профиль на historiadeboca.com.ar

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Архентино де Кильмес»
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Похороненные на кладбище Ла-Чакарита